Bei den IX. Afrikaspielen in Algier (Algerien) vom 11. bis 23. Juli 2007 fanden die Sportveranstaltungen an folgenden Wettkampfstätten statt:

 Eröffnungsfeier: Stade Olympique Mohamed Boudiaf (11. Juli 2007)
 Leichtathletik: Stade Sato (18. – 23. Juli 2007)
 Rudern: Barrage de Boukerdane, Tipaza (19. – 21. Juli 2007)
 Boxen: Stade OMS de Cheraga (12. – 21. Juli 2007)
 Badminton: Salle OMS El Biar (13. – 19. Juli 2007)
 Basketball: Salle Hydra, Staouli, Harcha (12. – 22. Juli 2007)
 Radrennen: Circuit Route, Tipaza (14. / 15. Juli 2007)
 Fechten: Centre sportif féminin (12. – 17. Juli 2007)
 Fußball: Stades Blida, Rouiba, Boumerdes, Koléa et 5 juillet (12. – 23. Juli 2007)
 Turnen: Salle de Bab Ezzouar (19. – 22. Juli 2007)
 Gewichtheben: Salle de Bordj el Kifan (15. – 19. Juli 2007)
 Handball: Salle OMS de Tipaza, Ain Beriane, Ain Taya, Coupole (14. – 21. Juli 2007)
 Judo: Salle Coupole (12. – 14. Juli 2007)
 Ringen: Salle de Hammamed (15. – 20. Juli 2007)
 Schwimmen: Piscine du Complexe Olympique (12. – 18. Juli 2007)
 Wasserball (ausgefallen): Piscine du 1er Mai et du Complexe Olympique (16. – 21. Juli 2007)
 Reiten: Centre équestres Carroubier, Lido (Alger et Biga) (14. – 21. Juli 2007)
 Tennis: Club Tennis Oco (14. – 20. Juli 2007)
 Tischtennis: Stade de Rouiba (12. – 21. Juli 2007)
 Schießsport: Stand de Tir Harriz Bainem Salem (14. – 21. Juli 2007)
 Segeln: Sidi Fred, Tamnfoust, ENV Alger Plage (12. – 19. Juli 2007)
 Volleyball: Salle OMS, INA et Lucée sportif (Bilda) (14. – 22. Juli 2007)
 Karate: Salle Coupole (16. – 18. Juli 2007)
 Leichtathletik (Rollstuhlfahrer): Salle annexe (12. – 15. Juli 2007)
 Basketball (Rollstuhlfahrer):  Stade de Boufakir (Bilda) (16. – 21. Juli 2007)
 Goal Ball: Salle de Zeralda (16. – 21. Juli 2007)
 Taekwondo: Salle de Bourmerdes (19. – 22. Juli 2007)
 Schach: Palais de la Culture Moufdi Zacharia (12. – 21. Juli 2007)
 Kickboxen: Salle de Boumerdes (12. – 16. Juli 2007)
 Wissenschaftliche Aktivitäten: INFS/STS – Rachid Haraigue (12. – 21. Juli 2007)
 Kulturelle Aktivitäten: Salles, stades, hébergement et places publiques (12. – 21. Juli 2007)
 Spiele-Pavillon: Complexe Olympique Med Boudiaf (12. – 21. Juli 2007)
 Jugend-Camp: Sidi Fredj / Lucée sportif (12. – 21. Juli 2007)
 Schlussfeier: Stade Olympique Mohamed Boudiaf (23. Juli 2007)

Einzelnachweise 

Wettkampfstatten
!Afrikaspiele 2007